Résultats détaillés de l’édition 1982 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 30 août au .

Faits marquants 
Après son éclatante victoire à Wimbledon, Jimmy Connors remporte son quatrième US Open, et ce après trois échecs consécutifs au stade des demi-finales. Il profite du retrait de Björn Borg, ainsi que de la défaite du favori John McEnroe en demi-finale face au tchèque Ivan Lendl. Impérial pendant le tournoi, prenant sa revanche sur Mats Wilander (son vainqueur à Roland-Garros), Lendl laisse cependant filer la finale en quatre manches.

Côté féminin, Chris Evert remporte un  du grand chelem en battant aisément Hana Mandlíková en finale. Evert profite de la défaite surprise de la grande favorite Martina Navrátilová, gagnante des deux premiers tournois du grand chelem de l'année (Roland-Garros et Wimbledon), battue par sa partenaire de double Pam Shriver.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1982 de l'ATP
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

1982
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en août 1982
Tennis en septembre 1982